Centrum, algebrai fogalom
Centrum, városközpont
Centrum, a „Centrum Áruházak” közismert neve

Hasonló néven 
 Centrum Párt (egyértelműsítő lap)